Il doppio del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Zina Garrison e Gabriela Sabatini 7–6(5), 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Hana Mandlíková /  Andrea Temesvári (quarti di finale)

 Zina Garrison /  Gabriela Sabatini (finale)
 Alycia Moulton /  Robin White (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1986